Тобарра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампос-де-Эльин. Занимает площадь 321,89 км². Население — 8200 человек. Расстояние — 50 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются Кристо де ла Антигва и Нуэстра Сеньора де ла Энкарнасион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Альбасете